Staro Hopovo kloster (serbiska: Манастир Старо Хопово / Manastir Staro Hopovo) är ett serbisk-ortodoxt kloster på berget Fruška Gora i norra Serbien, i provinsen Vojvodina. Enligt traditionen grundades klostret av biskopen Maksim under despot Đorđe Brankovic.

Externa länkar
 Mer om klostret (Information på serbiska)

Kloster i Serbien
Vojvodina
Turism i Serbien